Lysgroddar (Oikopleuridae) är en familj av ryggsträngsdjur som beskrevs av Fernando Lahille 1887. Lysgroddar ingår i ordningen Copelata, klassen svanssjöpungar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Oikopleuridae 37 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svanssjöpungar